Secura hat folgende Bedeutungen:

 eine Kartoffelsorte, siehe Secura (Kartoffel)
 eine ehemalige Schweizer Versicherung, siehe Secura (Versicherung)